Ustilentyloma är ett släkte av svampar. Ustilentyloma ingår i familjen Ustilentylomataceae, ordningen Microbotryales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ustilentyloma